Görsdorf bezeichnet:

 Görsdorf (Dahmetal), Ortsteil der Gemeinde Dahmetal im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Görsdorf (Pockau-Lengefeld), Ortsteil von Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Görsdorf (Schalkau), Ortsteil der Stadt Schalkau im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Görsdorf b. Storkow, Ortsteil der Stadt Storkow (Mark) im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Görsdorf (Tauche), Ortsteil der Gemeinde Tauche im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Gœrsdorf, Gemeinde im Unterelsass in Frankreich
 Loučná (Hrádek nad Nisou), Ortsteil von Görsdorf in Nordböhmen, Tschechien
Siehe auch:
 Gersdorf